

Cinema 
 Devi – film del 1960 diretto da Satyajit Ray

Religione 
 Devi – vocabolo sanscrito che significa "Colei che risplende", per indicare una divinità femminile

Persone 
 Aishwarya Rajya Lakshmi Devi (1949-2001) – regina consorte del Nepal
 Anjali Devi (1927-2014) – attore indiano
 Artika Sari Devi (1979) – modella indonesiana
 Bidhya Devi Bhandari (1961) – politica nepalese
 Himani Rajya Lakshmi Devi (1976) – principessa ereditaria del Nepal 
 Kavita Devi (1986) – wrestler indiana 
 Komal Rajya Lakshmi Devi (1951) –  ultima regina del Nepal
 Mahasweta Devi (1926-2016) – scrittrice e attivista indiana
 Phoolan Devi (1963-2001) – criminale e politica indiana
 Prekshya Rajya Lakshmi Devi (1952-2001) – sorella di Komal (ultima Regina del Nepal) 
 Ratna Rajya Lakshmi Devi (1928) – regina consorte del Nepal
 Rukmini Devi (1904-1986) – danzatrice indiana
 Savitri Devi (1905-1982) – scrittrice greca
 Sampat Pal Devi (1960) – attivista e scrittrice indiana 
 Shakuntala Devi (1929-2013) – donna indiana dotata di eccezionali capacità di calcolo mentale
 Shri Mataji Nirmala Devi (1923-2011) – attivista indiana